Pokomo peut désigner :
 les Pokomo, un peuple du Kenya
 le pokomo, une langue bantoue